Cantaragiu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Bogdan Cantaragiu (n. 1972), deputat român.
 Iuliana Cantaragiu (n. 1975), economistă și ministru moldovean.